Роман Грожан () — французький автогонщик, який виступає у Формулі-1, пілот команди IndyCar Series.

Народився 17 квітня 1986 року в Женеві, Швейцарія.

Брав також участь в інших гоночних серіях за французькою гоночною ліцензією. Він є чемпіоном Євросерії Формули-3 2007 року та чемпіоном дебютного сезону серії GP2 Asia. Чемпіон серії GP2 2011 року.

Результати виступів

Гоночна кар'єра 

† Грожан брав участь в змаганні за запрошенням, тому йому не нараховувалися очки чемпіонату.

* Сезон триває.

Формула-1 

 Пілот не зміг завершити перегони, але був класифікований, подолавши понад 90% дистанції.

Виноски

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт пілота
 
 

Пілоти Формули-1
Французькі автогонщики
Французькі спортсмени
Персоналії:Женева
Пілоти Формули-1, що виступали за Renault
Пілоти Формули-1, що виступали за Lotus
Пілоти Формули-1, що виступали за Haas
Французи Швейцарії
Пілоти GP2